Дильгам Бабир оглы Тагиев (; 6 января 1950, Кельбаджарский район, Азербайджанская ССР) — азербайджанский химик, специалист в области катализа и нефтехимии, доктор химических наук, член-корреспондент (2007), академик Национальной Академии Наук Азербайджана (2014). Вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана. Директор Института катализа и неорганической химии НАН Азербайджана

Биография 

Дильгам Бабир оглы Тагиев родился 6 января 1950 года в Кельбаджарском районе Азербайджанской ССР. Окончил Азербайджанский государственный университет по специальности нефтехимия. Является членом ученого совета Института нефтехимических процессов (ИНХП) и специализированного Совета при Институте катализа и неорганической химии по специальности химическая кинетика и катализ. С 1994 года Д. Б. Тагиев является заведующим кафедрой биофизики и биоорганической химии Азербайджанского медицинского университета и заведующим лабораторией гетерогенного катализа ИНХП НАНА. В 2007 году избран членом-корреспондентом НАНА. С 2013 года академик НАНА. С 2014 года директор Института катализа и неорганической химии НАНА.

Автор 830 научных работ (из них 28 монография), 65 изобретений и патентов, главный редактор 2 книг,  16 учебных пособий.

Основные труды 
 Тагиев Д. Б. Кристаллические алюмосиликаты в катализе. — Баку: Элм, 1989. 222 с.
 Tağıyev D.B. Heterogen kataliz neft kimyasında. — Baki: Elm, 1992, 248 s.
 Тагиев Д. Б., Миначев Х. М. Каталитические свойства цеолитов в реакциях окисления // Успехи химии, 1981, т. 50, с. 1929—1959.
 Tagiyev D. B., Zulfugarova S.M. et al. Oligomerization of higher olefins and oxidation in a series of isobutanol—isobutyric aldehyde—isobutyric acid in the presence of some heteropoly compounds // Stud. Surf. Sci. and Catal., (Elsevier B.V.), 2000, v.130, p. 1703—1708.
 Abasov S. I., Tagiyev D. B. et al. Low temperature catalytic alkylation of benzene by propane // Appl. Catal. A: 2003, v. 251, p. 267—274.
 Tagiyev D. B., Gasimov G. O., Rustamov M. I. Carbonaceous Deposits on the Surface of CaO/SiO2 as Active Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene // Catalysis Today, 2005, v. 102—103, p. 197—202.
 Tagiyev D. B., Starikov R. V., Imanova A. A. Improved Catalytic Activity of H-mordenites for n-Butane Isomerization by ZrO2 and SO4 // Promotion. Stud. Surf. Sci. and Catal. (Elsevier B.V.), 2005, v. 158 B, p. 1685—1692.
 Агаева С. Б., Тагиев Д. Б. и др. Регулирование вероятности распределения продуктов каталитической ароматизации С2+ углеводородов // Нефтехимия, 2007, т. 47, № 3.
 D.B.Tağıyev "Heterogen kataliz neft kimyasında". Bakı. Elm. 1992. 243 s.
 Д.Б.Тагиев, А.Н. Мамедов. «Перспективные направления современной химии». Баку «Элм». 2014. 328 с.
 D.B.Tağıyev, H.M.Əlimərdanov, S.İ.Abasov "Kinetika və kataliz". Bakı. Elm. 2014. 616 s.
 Dilqəm Tagıyev, Asif Məmmədov. Tək atomlardan supramolekulyar kimyaya. Bakı, Elm. 2015, 315 s.
 Г.И. Келбалиев, Ф.М. Садыхов, Г.М. Самедзаде, А.Н. Мамедов, Д.Б. Тагиев. Теория и практика гранулирования порошкообразных материалов. Баку: ЭЛМ. 2016. 330 с.
 Г.И. Келбалиев, С.Р. Расулов, Д.Б. Тагиев, Г.Р. Мустафаева. "Механика и реология нефтяных дисперсных систем". Москва: "Маска". 2017. 462 с
 Дильгам Тагиев, Эльза Салахова «Physicochemical properties of thin rhenium chalcogenides coatings» LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 49 s.
 Dilqəm Tagıyevin baş redaktorluğu ilə «Корифеи химической науки Азербайджана» "Təbib" nəşriyyatı, 311 s. Bakı- 2017.
 Dilqəm Tağıyev, Asif Məmmədov. Gələcəyin kimyası. Bakı, Elm, 2019, 340 s.
 Sərdar Zeynalov, Elçin Hüseynov, Mina Münşiyeva, Səidə Şərifova, Şahnaz Qəhrəmanova. Təbii proteinogen aminturşuları, həyat metalları və onların kompleks birləşmələri. − Monoqrafiya. /Еlmi red. akademik Tağıyev D.B., red. Səfərov İ.H. – Bakı: Elm və təhsil, 2019. − 496s.
 Kelbaliyev G.I., Tagiyev D.B., Rasulov S.R. Transport Phenomena in Dispersed Media. CRC Press, (USA), 2019, 472p, eBook  ISBN 9780429260292  DOI: https://doi.org/ 10.1201/ 9780429260292.
 Akademik Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Biblioqrafik Göstərici. Bakı, "Elm", 2020, s.406
 D.B.Tağıyev, Ç.H.İsmayılova. Biofiziki  və Bioüzvi kimya. Bakı, “Təbib”, 2020, s.354
 Д.Тагиев, А.Ягубов, С.Мамедова.Сорбционные методы очистки природных и сточ­ных вод. Баку, “Элм”, 2020, 246.c. 
 G.I. Kelbaliev. D.B. Tagiev, M.R. Manafov.  Rheology of structured oil emulsion .İn book: Nano-and Micro-Encapsulation-Nechniques and aplications. London: İntechOpen, 2020.
 A.Алиев, Д.Тагиев, Р.Гусейнова, В.Меджидзаде.  Синтез, свойства иприменение тон­ких полупроводниковых пленок халькогенидов кадмия. Баку,“Элм”, 2020, 272 с.
 Д.Тагиев, Qüdrət Kəlbəliyev, Manaf Manafov “Nano- və mikrokapsulasiya. Metodlar və tətbiqlər”. “Intech Open” 2021. pp278
 А.А.Меджидов, Д.Б.Тагиев. Физические методы в химии. 2021, Баку, «Элм», 195 с.
 D.B.Tağıyev, A.N.Məmmədov “Duyğularımız və kimya”. Elm nəşriyyatı. 2022,190 s.
 G.I.Kelbaliev, D.B.Tagiyev, Rasulov S.R., Реология НеНьютоновских нефтей, Moskva -2022, 600 c
 G.I.Kelbaliev, D.B.Tagiyev, Manafov M.R., Book title: Crude Oil - Emerging Downstream Processing Technologies, Chapter title: RHEOLOGY OF HEAVY OILS, Intech Open publisher, 2022,288p.
 Zeynalov E.B., Tağıyev D.B, Nağıyev Ya.M., Hüseynov E.R., Nəzərov F.B., Hüseynov A.B. Dizel yanacağının və onun aromatiksizləşdirilmiş və parafinsizləşdirilmiş fraksiyalarının maddə tərkibi. Bakı: "Füyuzat" Nəşriyyatı, 2022, 208 pp.
  E.B.Zeynalov, D.B.Tağıyev, S.B.Zeynalov, Ya.M.Nağıyev, E.R.Hüseynov, F.B.Nəzərov, A.B.Hüseynov, M.Ya.Məhərrəmova, N.A.Mustafayeva, N.M.Şahnəzərova,A.F.Nəbizadə “ Dizel yanacağının komponent tərkibi” Bakı- “Füyüzat” 2022. -səh.90
  B.A.İsmayılova, A.C.Əfəndi, D.B.Tağıyev. "Alifatik dikarbon turşuları və mürəkkəb efirləri" Elm nəşriyyatı, 2022, 189 səh.
 Ə.Ə.Məcidov, D.B.Tağıyev “Kimyada fiziki metodların tədqiqi” Bakı - Elm- 2022 , səh.189.

Награды и почётные звания 

1983 — Премия Ленинского комсомола в области химии и химической технологии
1986 — Медаль «За трудовое отличие»
2000 — Заслуженный учитель Азербайджана
2010 — Медаль «Прогресс»
2019 — орден «Шохрат».

Примечания

Ссылки 
 Тагиев Дильгам Бебир оглы
 Химический факультет БГУ // Тагиев Дилгам Бабир оглу

Персоналии по алфавиту
Выпускники Бакинского государственного университета 
Доктора химических наук
Члены-корреспонденты НАН Азербайджана
Академики НАН Азербайджана